Жуан Филипе Ирия Сантуш Моути́нью (; род. 8 сентября 1986, Портиман) — португальский футболист, полузащитник клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» и сборной Португалии. Занимает второе место в истории сборной Португалии по количеству сыгранных матчей, уступая только Криштиану Роналду.

Карьера

«Спортинг» 
До 13 лет выступал в клубе своего родного города «Портимоненсе», затем сменил команду на лиссабонский «Спортинг».

В возрасте 17 лет Жоау вызывался в основную команду главным тренером Жозе Пезейру для участия в предсезонных играх и показывал в них неплохую игру. Однако после начала сезона он вновь вернулся в молодёжную команду под руководством Паулу Бенту и помог ей выиграть чемпионский титул вместе с такими футболистами, как Мигел Велозу и Нани.

В начале 2005 года он дебютировал за основную команду в матче Кубка Португалии. Он быстро вписался в игру, был очень подвижен на поле, раздавал хорошие передачи и не боялся брать на себя инициативу. 23 января впервые появился в матче чемпионата, получив 28-й номер, ранее принадлежавший Криштиану Роналду. 

В следующем сезоне Моутинью прочно закрепился в основном составе и стал единственным полузащитником Чемпионата Португалии, отыгравшим все матчи турнира без замен. 

В сезоне 2006/07 после ухода из клуба Рикарду Са Пинту, Жоау был выбран вице-капитаном на тот момент ему было всего лишь 19 лет. В следующем сезоне Моутинью стал капитаном после ухода из клуба Куштодиу и Рикарду Перейры. В связи с появлением в команде Леандро Романьоли Жоау перешёл на правый фланг и 

В сезоне 2008/09 после сорвавшегося трансфера в «Эвертон» Моутинью вновь был основным игроком клуба, проведя почти 50 матчей. «Спортинг» стал вторым. Кроме того, Жоау забил единственный в противостоянии с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов, проигранном с общим счетом 1-12.

«Порту» 

5 июля 2010 года Моутинью перешёл в клуб «Порту», подписав контракт до лета 2015 года. Президент «Спортинга» Жозе Эдуарду Беттенкур назвал его «гнилым яблоком».

В первом сезоне Жоау принял участие в 50 матчах и стал чемпионом страны, ни разу не забив в первенстве, однако дважды отметившись в Кубке Португалии. Более того, Моутиньо вместе с «Порту» выиграл Лигу Европы.

19 февраля 2013 года забил в ворота «Малаги» в 1/8 Лиги чемпионов после кросса Алекса Сандро. Всего за сезон он провел 43 игры.

«Монако» 
24 мая 2013 года было объявлено о переходе португальца и его одноклубника Хамеса Родригеса во французский «Монако» за сумму 70 миллионов евро (25 — за Моутинью, 45 — за Родригеса).

«Вулверхэмптон Уондерерс» 
24 июля 2018 года Жоау Моутинью стал игроком английского клуба «Вулверхэмптон Уондерерс», перейдя из «Монако» за 5 миллионов фунтов стерлингов и подписав контракт на 2 года.

Сборная Португалии 

В сборной Португалии Жоау Моутинью дебютировал в возрасте 18 лет 17 августа 2005 года игре против Египта.

31 мая 2008 года забил первый мяч в товарищеском матче против Грузии. Он вошёл в состав сборной на чемпионат Европы 2008 и в первом же матче с Турцией отдал голевой пас на Рауля Мейрелеша.

Моутинью сыграл все матчи на Евро-2012. В полуфинале против Испании он пропустил свою попытку в серии пенальти, а Португалия проиграла 2:4 (0:0 после 120 минут).

Моутинью был вызван бывшим тренером «Спортинга» Паулу Бенту для участия на чемпионате мира 2014 года, дебютировав в турнире 16 июня в матче группового этапа против Германии, где Португалия разгромно проиграла 0:4.

8 октября 2015 года он забил единственный гол, когда Португалия обыграла Данию на стадионе «Муниципал де Брага», чтобы квалифицироваться на Евро-2016.

Моутинью был включён в состав сборной на Чемпионат мира 2018. 2 июня в товарищеском матче с Бельгией перед турниром он впервые стал капитаном команды.

14 ноября 2020 года в домашней игре с Францией Моутинью сыграл 128-ю игру за сборную Португалии, обогнав Луиша Фигу и стал вторым по количеству матчей португальским игроком всех времён, уступив только товарищу по команде и капитану Криштиану Роналду.

Личная жизнь 
Женат на Ане Софии Гомес. 28 октября 2009 года у пары родилась дочь Лара
18 мая 2015 года родилась их вторая дочь Витория.

Достижения 
Командные

  «Спортинг»
 Обладатель Суперкубка Португалии (2): 2007, 2008
 Обладатель Кубка Португалии (2): 2006/07, 2007/08

  «Порту»
 Чемпион Португалии (3): 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Обладатель Кубка Португалии: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Португалии (3): 2010, 2011, 2012
 Победитель Лиги Европы: 2010/11

  «Монако»
 Чемпион Франции: 2016/17

  «Сборная Португалии»
 Чемпион Европы: 2016
 Победитель Лиги наций: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Вулверхэмптон Уондерерс» 
 Профиль футболиста на сайте Португальской футбольной федерации 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»